BJY steht für:
 Flughafen Batajnica (IATA-Code), serbischer Flughafen

bjy steht für:
 Bayali (ISO-639-3-Code), eine der Maric-Sprachen (Maran-Sprachen) in Queensland, Australien, ausgestorbener Zweig der Pama-Nyunga-Sprachen innerhalb der australischen Sprachen

Abkürzung